Флориана:
 Флориана — латинское женское имя, производное от  — «роскошная», «великолепная», «цветущая».
 Флориана — производное от мужского имени Флориан (Florian):
 Флориана — город на Мальте.
 «Флориана» — футбольный клуб одноимённого города.